Марса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 39 км на північний схід від Ліможа, 23 км на захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 309 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 618,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Марсак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез